Interloper — третий студийный альбом шведского эмбиент-дуэта Carbon Based Lifeforms, издан в 2010 году на лейбле Ultimae Records. Нумерация композиций начинается с 24, так как по замыслу авторов альбом является продолжением предыдущих двух.

Список композиций

Участники записи 
 Даниэль Рингстрём — автор музыки.
 Йоханн Хедберг — автор музыки, гитара (24, 31), бас-гитара (24, 31).
 Карин Май Андерссон — вокал (24, 28-31), виолончель (26).
 Анна Сегерстад — текст и вокал (25).
 Винсент Виллуис — обложка.
 Карл Майкл Хедберг — перкуссия (33).

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы 2010 года
Альбомы Carbon Based Lifeforms